Cardauns ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhart Cardauns (1932–2022), deutscher Altphilologe
 Helma Cardauns (auch: Helma Verbeek-Cardauns, Pseudonym für Helma Verbeek; 1913–2004), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Cardauns (1847–1925), deutscher katholischer Historiker, Schriftsteller und Journalist